Hà Tĩnh (provincie) - een provincie in Vietnam
Hà Tĩnh (stad) - een stad in Vietnam